Antonio Benítez puede referirse a:

 Antonio Juan Benítez (1906-1992), político argentino ;
 Antonio Benítez Rojo (1931–2005), escritor cubano ;
 Antonio Benítez Fernández (1951-2014), futbolista español.